Игнасио Зарагоза има више значења:

 Игнасио Зарагоза (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Ел Салвахе (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Пулгеро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Ла Крисис (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Каса Бланка (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Фронтера Идалго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Ел Моро (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Игнасио Зарагоза (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Игнасио Зарагоза, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Тијерас Пријетас (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Потриљос (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Лас Которас (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Сан Пабло (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Ахакуба), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Зарагоза (Сојаникилпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Ел Бареал (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Магдалена Пењаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Сан Мартин Тоспалан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Сан Мигел ел Гранде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Сантијаго Нундиче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Кујоако), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Олинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Тепеохума), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Сочијапулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Ла Меса (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Ла Ломита (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Лос Атеос (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Тронконада (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Ел Чоро (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Танкоко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Ла Поза (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Игнасио Зарагоза (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Сан Дијего (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Ла Растрера (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Естасион Фрио (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Колонија Игнасио Зарагоза (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Зарагоза (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Сан Игнасио (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику